

Бархатово — село, Ісетський район, Тюменська область
 Бархатово — присілок, Топкинський округ, Кемеровська область